Chasing the Moon – film del 1922 diretto da Edward Sedgwick
Chasing the Moon – film del 1990 diretto da Dawn Suggs
Chasing the Moon – film del 2019 diretto da Robert Stone